400-річчя з дня смерті російського першодрукаря Івана Федорова — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 1983 року. Монета була присвячена 400-річчяю з дня смерті Івана Федорова (бл. 1510/1530 — 1583), який увійшов в історію як першодрукар. У 1563 році за указом царя Івана Грозного в Москві був побудований Друкарський двір. Керівником друкарні призначений був церковний диякон Іван Федоров, що згодом став першодрукарем. Він був не тільки друкарем, а й знав різні ремесла, був одним з освічених і підприємливих людей свого часу.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році. У 1988 році було викарбувано спеціальну серію цього рубля для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зображення гербу СРСР. По центру напис-назва країни «СС/СР», проходить через герб. Знизу монета дата випуску: «1983», вище дати позначення номіналу: «1 РУБЛЬ».

Реверс 
Зображений фрагмент пам'ятника першодрукареві Іванау Федорову в Москві. Першодрукар зображений одягненим у довгий староросійський каптан із щойно віддрукованим відбитком книги «Апостол», який він тримає в руці.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: І. С. Крилков
 Скульптор: С. М. Іванов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 70-80 гривень, монети викарбувані з якістю пруф близько 120—150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті Kladpoisk.ru

Монети СРСР